Boje puede referirse a:
El nombre común de la planta Buxus balearica
El nombre común de la planta Buxus sempervirens.
El nombre común de la planta Ligustrum vulgare.
El nombre común de la planta Euonymus europaeus.
El nombre común de la planta '''Rhamnus alpina
En algunos lugares de México, se les dice bojes'' a las personas risueñas